Salm steht für:
 Lachs, vom lateinischen Wort salmo, siehe Lachse
 eine Königsgestalt in der iranischen Mythologie, siehe Iranische Mythologie #Gestalten und Begriffe der iranischen Mythologie
 eine alte Schreibweise für Psalm
 Salm (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Salm (Adelsgeschlecht), altes rheinländisches Adelsgeschlecht

Salm steht für folgende

Ortschaften, Ortsteile und Landstriche:
 die Grafschaft Salm, in den Ardennen Niedersalm und in den Vogesen Obersalm, siehe Salm (Adelsgeschlecht)#Teilung in Ober- und Niedersalm
 das Fürstentum Salm unter der gemeinsamen Herrschaft der Fürstenhäuser Salm-Salm (Anholt) und Salm-Kyrburg (Ahaus) mit dem Regierungssitz in der Stadt Bocholt (heute Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen)
 Salm (Eifel), eine Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz
 den Ortsteil Burg (Salm) (Burg/Salm) der Ortsgemeinde Landscheid im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz
 den Ortsteil Salm der Gemeinde La Broque (deutsch: Vorbruck) in Frankreich, Département Bas-Rhin
 Salm-Insel (Salm Island, Ostrow Salm), eine Insel im Archipel Franz-Josef-Land zwischen Nordpolarmeer und Barentssee

Gebäude: 
 Burg Salm (Vogesen) in der Gemeinde La Broque (Vorbruck) in Frankreich, Département Bas-Rhin

Gewässer:
 Salm (Amel), linker Zufluss der Amel (frz. Amblève) in Trois Ponts, Bezirk Verviers, Provinz Lüttich, Belgien
 Salm (Mosel), linker Zufluss der Mosel bei Klüsserath, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Sterne:
 Tau Pegasi im Sternbild Pegasus trägt den Namen Salm

Siehe auch:

 Zalm